Muru kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
1 Muro, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Kina 
2 Muru (socken i Kina), Sichuan,

Norge 
3 Muru (dal), Trøndelag fylke, Lierne, 
4 Muru – en älv i Innlandet fylke, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar